Єлена Янкович і Лі На були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Цзи Чуньмей і Сунь Шеннань.

Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун виграли титул, перемігши у фіналі Сунь Тяньтянь і Мейлен Ту з рахунком 7–6(7–3), 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Посилання 
 DFS Classic 2007 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page

DFS Classic, парний розряд
2007